Женская национальная сборная Казахстана по футболу (существует с 1995 года). Собирается команда под руководством Федерации Футбола Казахстана.

Выступления на чемпионатах Мира 
 до 1991 — не участвовала
 1995 — не участвовала
 1999 — не участвовала
 2003 — не участвовала
 2007 — не участвовала
 2011 — не участвовала
 2015 — не участвовала
 2019 — не участвовала

Выступления на чемпионатах Азии 
 до 1991 — не участвовала
 1993 — не участвовала
 1995 — 3-е место предварительного этапа группы 'A' 
 1997 — 3-е место предварительного этапа группы 'C' 
 1999 — 3-е место предварительного этапа группы 'B' 
 с 2001 года в УЕФА

Выступления на чемпионатах Европы
 до 1991 — не участвовала
 c 1995 до 2001 не участвовала, так как член Азиатской конфедерации футбола 
 2005 — не участвовала
 2009 — не участвовала
 2013 — не участвовала
 2017 — не участвовала

Выступления на Олимпиадах 
 1996 — не участвовала
 2000 — не участвовала
 2004 — не участвовала
 2008 — не участвовала
 2012 — не участвовала
 2016 — не участвовала

Текущий турнир 
Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной для участия в отборочном матче ЕВРО-2021 против сборной Сербии, которое состоялось 1 сентября 2019 года соответственно.

Тренерский штаб 
Данные в разделе актуальны на 7 февраля 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница сборной на сайте Федерации Футбола Казахстана

Сборная Казахстана по футболу
Казахстан
Женский футбол в Казахстане